I Campionati europei di triathlon del 2016 (XXXII edizione) si sono tenuti a Lisbona in Portogallo, in data 28 maggio 2016.

Tra gli uomini ha vinto lo spagnolo Javier Gómez, mentre la gara femminile è andata alla britannica India Lee.

Si sono aggiudicati il titolo europeo nella categoria junior rispettivamente lo spagnolo Javier Lluch Perez e la francese Cassandre Beaugrand.

La gara valida per il titolo di campione d'Europa del 2016, nella categoria under 23, si è svolta, invece, ad Burgas, in Bulgaria, il 18 giugno 2016. Tra gli uomini ha trionfato per la seconda volta consecutiva lo spagnolo David Castro Fajardo, mentre tra le donne l'italiana Angelica Olmo

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2016
Campionati del mondo Ironman
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2016
Campionati europei di triathlon middle distance
Campionati europei di triathlon middle distance del 2016

Campionati europei di triathlon
Competizioni sportive a Burgas
Competizioni sportive a Lisbona
Triathlon nel 2016